

Personnalités portant ce patronyme 
 :
 Élie Decazes (1780-1860), comte Decazes (1815), puis  duc Decazes (1820) et  duc de Glücksbierg (1818) et (1822) homme politique français.
 Louis Decazes (1819-1886),  duc Decazes et duc de Glücksbierg, fils du précédent, diplomate et un homme politique français.
 Jean Decazes (1864-1912),  duc Decazes et duc de Glücksbierg, fils du précédent, homme du monde et sportif de la Belle Époque 
 Louis Decazes (1889-1941),  Decazes et  de Glücksbierg, fils du précédent, éleveur de chevaux renommé à son époque
 Daisy Fellowes (1890-1962), née Marguerite Decazes, sœur du précédent, mémorialiste, journaliste de mode et icône de l'élégance d'entre-les-deux-guerres.
 Joseph-Léonard Decazes (1783-1868), Baron Decazes (1815), puis Vicomte Decazes, frère d'Élie Decazes, homme politique français.
 Charles Decazes (1825-1897), fils du précédent, militaire et homme politique français.
 Eugène Decazes, administrateur colonial

La descendance de Élie Decazes (1780-1860) compte parmi les familles subsistantes de la noblesse française.

 Pierre Aderhold, acteur français connu sous le nom de scène de Pierre Decazes (1932-2020)

Toponymes

 Decazeville, ville du département français de l'Aveyron et de la région Midi-Pyrénées, créée au  sous l'impulsion de la révolution industrielle et doit son nom au duc Decazes (1780-1860).

Autres 
 Gouvernement Élie Decazes (1819-1820), gouvernement français, sous le règne de Louis XVIII
 Duc Decazes, titre du duc français créé en 1820 pour Élie Decazes (1780-1860).

Références

Homonymie de patronyme